Quadrant (instrument), antic instrument utilitzat per a mesurar angles en astronomia i navegació 
 Quadrant (geometria plana), divisió del pla en quatre quadrants 
 Quadrant de Davis, instrument inventat el s.XVI que va substituir l'astrolabi i el quadrant 
 Quadrant de Hadley, instrument nàutic antic predecessor del sextant
 Quadrant, moneda fraccionaria romana. Vegeu llista de monedes romanes#Quadrant
 Quadrant mural o Quadrans Muralis, constel·lació creada per Joseph Jêrôme Lalande el 1795
 Quadrant (motocicleta), fabricant de motocicletes britànic